American Head Charge – amerykański zespół industrialno-metalowy
 Active Height Control – aktywna regulacja wysokości zawieszenia